Head On peut désigner :
Head On, un court métrage américain d'Albert Ray sorti en 1924 ;
Fatale Attraction (Head On), un film canadien de 1980 ;
De plein fouet (Head On), un film australien de 1998 ;
Head-On (Gegen die Wand), un film turco-allemand réalisé par Fatih Akin, sorti en 2004 ;
Head On, un jeu vidéo créé en 1979 par la société Irem.